Мадроњо има више значења:

 Мадроњо, Ел Мадроњо (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Мадроњо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мадроњо (Еронгарикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мадроњо (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Мадроњо (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику